Angus bezeichnet:

 Angus (Name), Personen mit diesem Vornamen oder Familiennamen
 Angus (Sagengestalt), eine irische Sagengestalt
 Angus – voll cool, ein Film von Patrick Read Johnson
 Angus Aquila, Flugzeugmodell
 Angus Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Angus ist der Name folgender Hausrinderrassen:
 Aberdeen Angus
 Deutsch Angus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Angus (Iowa), im Boone County
 Angus (Minnesota), im Polk County
 Angus (Missouri), im Butler County
 Angus (Nebraska), im Nuckolls County
 Angus (New Mexico), im Lincoln County
 Angus (New York), im Yates County
 Angus (Ohio), im Seneca County
 Angus (Texas), im Navarro County
 Angus (Wisconsin), im Barron County

in Kanada:
 Angus (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Angus (Schottland), Council Area

sowie die Wahlkreise
 Angus (Wahlkreis, Schottland), Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Angus (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Sonstiges:
 Angus Airways Airport, Airport im Washington County, Vermont
 Angus Brook, Fließgewässer im Aroostook County, Maine
 Angus Creek, Fließgewässer im Caribou County, Idaho
 Angus Lake (Minnesota), See im Wright County
 Angus Lake (Wisconsin), See im Bayfield County
 Angus Park Pond, See im Hartford County, Connecticut
 Angus Pet, Mine im Lincoln County, New Mexico
 Angus Oil Field, Ölfeld im Navarro County, Texas
 Angus McDonald Park, Park im Stevens County, Washington
 Angus McLeod Park, Park im Chattooga County, Georgia
 Angus-Nunatak im westantarktischen Marie-Byrd-Land
Vorname des beliebten fiktiven Serienhelden MacGyver

Siehe auch:
 Anguss
 Earl of Angus